Чхве, іноді помилково Цой (최) — корейське прізвище.

Актори 

 Чхве Вон Йон — південнокорейський актор.
 Чхве Даніель — південнокорейський актор.
 Чхве Ин Хі — південнокорейська акторка.
 Чхве Йо Чжін — південнокорейська акторка.
 Чхве Мін Сік — південнокорейський актор.
 Чхве Пуль Ам — південнокорейський актор і професор.
 Чхве Сі Вон — південнокорейський актор, співак та модель.
 Чхве У Сік — південнокорейський актор.
 Чхве Чін Хьок — південнокорейський актор і співак.

Спортсмени 

 Чхве Бьон Чхоль — південнокорейський фехтувальник.
 Чхве Гю Джин — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Чхве Да Бін — південнокорейська фігуристка.
 Чхве Ин Гьон — південнокорейська ковзанярка.
 Чхве Ин Сук — південнокорейська фехтувальниця.
 Чхве Ін Джон — південнокорейська фехтувальниця.
 Чхве Йон Ре — південнокорейський стрілець.
 Чхве Кю Ун — південнокорейський плавець.
 Чхве Мін Гьон — південнокорейська та французька ковзанярка.
 Чхве Мін Джон — південнокорейська ковзанярка.
 Чхве Мі Сун — південнокорейська лучниця.
 Чхве Мін Хо — південнокорейський дзюдоїст.
 Чхве Хин Чхоль — південно-корейський стрибун на лижах з трампліна.
 Чхве Хьон Джу — південнокорейська лучниця.
 Чхве Чхоль Су — північнокорейський боксер-любитель.

Футболісти 

 Чхве Ґан Хий — південнокорейський футболіст.
 Чхве Г'ю Пек — південнокорейський футболіст.
 Чхве Джин Чхоль — колишній південнокорейський футболіст.
 Чхве Джон Мін — південнокорейський футболіст.
 Чхве Ин Сон — південнокорейський футболіст.
 Чхве Ін Йон — південнокорейський футболіст.
 Чхве Йон Гин — південнокорейський футболіст.
 Чхве Йон Су — південнокорейський футболіст.
 Чхве Ким Чхоль — північнокорейський футболіст.
 Чхве Мьон Хо — північнокорейський футболіст.
 Чхве Сон Гук — південнокорейський футболіст.
 Чхве Сон Йон — південнокорейський футболіст і футбольний тренер.
 Чхве Сун Хо — південнокорейський футболіст і футбольний тренер.
 Чхве Тхе Ук — південнокорейський футболіст.

Політики 

 Чхве Гю Ха — четвертий Президент Республіки Корея (1979—1980).
 Чхве Ду Сон — 8-й прем'єр-міністр Південної Кореї.
 Чхве Йон Гон — північнокорейський державний і політичний діяч.
 Чхве Йон Рім — 12-й голова уряду Північної Кореї
 Чхве Чхівон — корейський чиновник, філософ, поет.

Музиканти 
 Чхве Вон Чже — південнокорейський репер.
 Чхве Є Вон — південнокорейська співачка та акторка більш відома як Арін.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища